Recologne (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Recologne (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté